Por Puerta de Toledo pode estar à procura de:
 Puerta de Toledo - monumento espanhol
 Puerta de Toledo - estação do metro de Madrid

Desambiguação